Großsee steht für:

 Großsee (Zirknitz), Stausee im Einzugsgebiet der Zirknitz in Großkirchheim, Kärnten, Österreich
 Großsee (Tauer), See in Tauer, Brandenburg, Deutschland
 Großsee (Tauplitz), See in Bad Mitterndorf, Steiermark, Österreich 

Siehe auch: